Лоза — подовжене гнучке стебло або гілка деяких рослин
 Лоза — діалектична інша назва верби.

 Лоза Адольф Іванович (1931—2004) — український живописець, педагог, народний художник України.
 Лоза Андрій Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Лоза Василь Матвійович ( 1902) — радянський вчений в області виноробства.
 Лоза Євгенія Федорівна ( 1984) — російська і українська актриса театру і кіно.
 Петро Лоза ( 1979) — єпископ-помічник Сокальско-Жовківської єпархії УГКЦ.
 Лоза Петро Олексійович ( 1956) — український залізничник.
 Лоза Юрій Едуардович ( 1954) — російський співак, актор кіно, поет, композитор.
 Лоза Юрій Іванович ( 1950) — український картограф.
 Лоза Ярослав Іванович ( 1936) — український скульптор, педагог.

Лоза — парафія
 Лоза — парафія
 Лоза — парафія

Лоза — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Лоза — село, Ігринський район, Удмуртія
 Лоза — присілок, Ігринський район, Удмуртія

Лоза — село, Хустський район, Закарпатська область

Див. також 
 Руська Лоза
 Удмурт-Лоза
 Лозолюк
 Лозоходство

Українські прізвища